Afferden, village de la commune de Druten, dans le Gueldre ;
 Afferden, village de la commune de Bergen, dans le Limbourg néerlandais.